Lawindra (Mazino), een plaats in Indonesië
Lawindra (Umbunasi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing